Женская сборная Украины по хоккею на траве — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Украину на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Украины (, ).

Сборная занимает (по состоянию на 1 января 2015) 25-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Чемпионат мира 
 2002 — 14-е место

Чемпионат Европы 
 I дивизион
 1984—1995 — не участвовали
 1999 — 7-е место
 2003 — 5-е место
 2005 — 6-е место
 2007 — 8-е место

 II дивизион (Trophy)
 2009 — 6-е место
 2011 — 5-е место
 2013 — 6-е место

Мировая лига по хоккею на траве 
 2012/13 — 38—45-е место (выбыли в 1-м раунде)
 2014/15 — ?? место (будут принимать участие во 2-м раунде в марте 2015)

World Hockey Champions Challenge II 
 2009 — 4-е место

См. также 
 Мужская сборная Украины по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации хоккея на траве Украины
 Страница результатов женской сборной (хоккей на траве) на официальном сайте Федерации хоккея на траве Украины
 Страница результатов женской сборной (индорхоккей) на официальном сайте Федерации хоккея на траве Украины
 Федерация хоккея на траве Украины | Facebook
 Женская сборная Украины по хоккею на траве | Twitter

Украина
Хоккей на траве
Хоккей на траве на Украине